Das Benson & Hedges Irish Masters 1987 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1986/87. Es wurde vom 24. bis zum 29. März 1987 im Goffs von Kill im irischen County Kildare ausgetragen. Sieger wurde Steve Davis, der sich mit einem 9:1-Sieg über Willie Thorne neben Terry Griffiths zu einem der beiden Rekordsieger des Turnieres machte. Der Nordire Dennis Taylor spielte mit einem 117er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Nachdem es schon im Vorjahr eine Erhöhung gegeben hatte, stieg die Preisgeldsumme mit dieser Ausgabe um mehr als 10.000 Pfund Sterling auf genau 90.000 £ an, wovon genau ein Viertel auf den Sieger entfiel. Sponsor des Turnieres war zum wiederholten Male die Zigarettenmarke Benson & Hedges.

Turnierverlauf 
Wie auch schon in den Vorjahren gab es insgesamt zwölf Teilnehmer, unter denen wie auch schon in den vorangegangenen Austragungen der Ire Eugene Hughes war. Die Partien der durch die Teilnehmerzahl nötige Erste Runde sowie die Partien im Viertelfinale wurden im Modus Best of 9 Frames und die Halbfinalpartien im Modus Best of 11 Frames gespielt, während im Endspiel die Maximalgrenze auf 17 Frames gesetzt wurde.

Finale 
Der Engländer Steve Davis hatte das Irish Masters bereits 1983 und 1984 gewonnen und nach zwei Jahren Finalabstinenz hatte er mit einem Sieg über den dreifachen und damit Rekordsieger des Turnieres Terry Griffiths den erneuten Einzug ins Finale geschafft. Er traf auf seinen Landsmann Willie Thorne, der bereits im Vorjahr im Finale stand und mit 9:5 gegen Jimmy White verloren hatte.

Nach einem knappen Ergebnis im von Davis gewonnen ersten Frame der Partie, glich Thorne sofort aus. Doch Davis gewann infolgedessen alle acht nötigen Frames in Folge und gewann damit mit 9:1 das Match. Zusätzlich zog er mit Rekordsieger Terry Griffiths gleich.

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden von drei Spielern drei Century Breaks gespielt.
  Dennis Taylor: 117
  Tony Knowles: 115
  Terry Griffiths: 112

Einzelnachweise 

1987
Snookerveranstaltung 1987
Billardturnier in Kill (County Kildare)